

Patronyme 

 Anthony Birley (1937-2020), historien britannique.
 Francis Birley (1850-1910), footballeur anglais.
 Oswald Birley (1880-1952), peintre anglais.

Bâtiment 
 Birley Spa, établissement de bains publics de Sheffield (Angleterre).

Patronyme anglais